Чичков — фамилия; имеет женскую форму Чичкова.
 Чичков, Борис Николаевич (род. 1955) — российский учёный, специалист по нанотехнологиям, кандидат физико-математических наук.
 Чичков, Валерий Михайлович (род. 1949) — украинский политик.
 Чичков, Юрий Михайлович (1929—1990) — советский композитор, народный артист РСФСР. См. также 
 Чичкова — деревня в Усть-Удинском районе Иркутской области.
 Чичково